Tippi Hedren, een Amerikaans actrice.
 Tippi Degré, een Française uit Namibië die haar jeugd tussen de wilde dieren doorbracht.
 Tippi (Ethiopië), een plaats in Ethiopië.
 Tippi het Bejaardenamusementsclowntje, een typetje van Paul de Leeuw.

Overigens niet te verwarren met:
 Tipi, een soort indianentent.